Грант Бребнер (; , Эдинбург) — шотландский футболист, тренер. Играл на позиции полузащитника. В 1994 году, в 16 лет, Бребнер присоединился к «Манчестер Юнайтед». В 1998 году был отдан в аренду сначала в «Кембридж Юнайтед», а затем в шотландский «Хиберниан».

Клубная карьера 
Окончив школу в 1994 году, Грант Бребнер в качестве юниора подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Журнал FourFourTwo назвал Бребнера «большим талантом», созданным системой обучения молодёжи «Манчестер Юнайтед». После четырёх лет в молодёжных и резервных командах «Манчестер Юнайтед» в 1997 году Бребнер перешёл в «Кембридж Юнайтед» на правах аренды. На вторую половину сезона 1997/98 вернулся в Шотландию — в клуб «Хиберниан». На старте сезона 1998/99 перешёл в английский «Рединг». В 41 матче за клуб забил 10 голов.

Проведя всего год в «Рединге», Бребнер вернулся в «Хиберниан». Однако в сезоне 2000/01 клуб отдал игрока в аренду в «Стокпорт Каунти». Он сыграл в финале Кубка Шотландии 2001 и в финале Кубка УЕФА.

В феврале 2003 года во время матча Кубка Шотландии против «Данди Юнайтед» Бребнер сделал хет-трик. В августе 2004 года он перешёл в «Данди Юнайтед» и всего провёл за клуб 60 матчей и забил 6 мячей.

26 мая 2006 года стало известно, что Грант Бребнер переедет в Австралию — в «Мельбурн Виктори».

Тренерская карьера 
В 2020 году Бребнер вернулся в «Мельбурн Виктори», став ассистентом исполняющего обязанности главного тренера Карлоса Сальвачуа. 11 июня 2020 года, после того как Сальвачуа решил вернуться домой в Европу, он сам был назначен временным главным тренером клуба на оставшуюся часть сезона 2019/20. 24 августа 2020 года Бребнер занял должность главного тренера «Мельбурн Виктори» на постоянной основе.

Клубная статистика

Достижения 
«Мельбурн Виктори»
 Чемпион Австралии (2): 2006/07, 2008/09

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кембридж Юнайтед»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Данди Юнайтед»
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Мельбурн Виктори»